Febvay est un patronyme français notamment porté par :

 Claire Febvay (1982-), plongeuse française ;
 Jean Febvay (1908-1995), homme politique français.

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien